Andor, een fictief land uit de boekencyclus Het Rad des Tijds van de schrijver Robert Jordan.
 Andor (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie dat zich afspeelt in het Star Wars universum, gemaakt door Tony Gilroy voor de streamingdienst Disney+. 
 Andorian, een fictief ras uit de televisieserie Star Trek.
 László Andor (1966), een Hongaars politicus.
 Andor ("André") Kertész (1894 - 1985), een uit Hongarije afkomstig fotograaf.
 Andor Lilienthal (1911 - 2010), een Hongaars schaakgrootmeester.
 Cassian Andor, een fictief personage uit de Star Wars-franchise.